

Astronomia
 67 Asia – asteroide

Geografia
 Asia – continente
 Asia – frazione di San Pietro in Casale nella città metropolitana di Bologna
 Asia – città del Perù, nella Provincia di Cañete

Mitologia
 Asia – personaggio della mitologia greca figlia di Oceano e Teti

Musica
 Asia – gruppo musicale di genere rock progressivo
 Asia – album degli Asia del 1982
 Asia – album dei Boris del 2015

Nautica
 Asia – vascello di linea spagnolo varato nel 1734
 Asia – vascello di linea spagnolo varato nel 1752

Altro
 Asia – racconto di Ivan Turgenev del 1858
 Asia – provincia romana
 Asia – diocesi del tardo Impero romano
 Asia – nome proprio di persona femminile
 Asia – azienda della nettezza urbana di Napoli